Вальдюре́нк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 70 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 445 осіб у працездатному віці (15-64 років) 341 була активна, 104 — неактивні (показник активності 76,6%, у 1999 році було 71,0%). З 341 активної працювало 314 осіб (169 чоловіків та 145 жінок), безробітних було 27 (12 чоловіків та 15 жінок). Серед 104 неактивних 24 особи були учнями чи студентами, 47 — пенсіонерами, 33 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 328 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 844,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вальдюренк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн